Afrikanska mästerskapet i fotboll 2017 spelades i Gabon mellan 14 januari och 5 februari 2017 och var den 31:a upplagan av Afrikanska mästerskapet i fotboll.

Mästerskapet skulle ursprungligen hållits i Libyen men på grund av pågående krig meddelade CAF i augusti 2014 att landet hade fråntagits arrangörskapet. I april 2015 utsåg CAF istället Gabon till arrangörsland. 

Turneringen vanns av Kamerun som också kvalificerade sig för Fifa Confederations Cup 2017.

Kvalificerade nationer

 (värdnation)

Gruppspel 

De 16 deltagande lagen delades upp i fyra grupper om fyra lag vardera.

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler 
Kvartsfinalerna avgjordes under perioden 28–29 januari.

Semifinaler 
Semifinalerna avgjordes under perioden 1–2 februari 2017.

Bronsmatch 
Match om tredjeplats avgjordes den 4 februari 2017.

Final 
Finalen avgjordes den 5 februari 2017.

Sammanställning
Matcher avgjorda under förlängning räknas som vinst respektive förlust, matcher avgjorda efter straffsparksläggning räknas som oavgjort.

Referenser

Externa länkar 
Officiell webbplats